Patrick Roger peut faire référence à :

Patrick Roger, journaliste et directeur de presse français ;
Patrick Roger, journaliste politique de presse écrite français ;
Patrick Roger, chocolatier et sculpteur français.